Unterwalden fait référence à :
 Unterwald (en allemand Unterwalden), une région suisse, constituée des deux cantons d'Obwald et de Nidwald ;
 Unterwalden, un bateau à aubes naviguant sur le lac des Quatre-Cantons, en Suisse.